Die Basketball-Südamerikameisterschaft 1937, die fünfte Basketball-Südamerikameisterschaft, fand zwischen dem 5. und 16. März 1937 in Santiago de Chile und Valparaíso, Chile statt. Gewinner war die Nationalmannschaft Chiles, die zum ersten Mal den Titel erringen konnte. Für Peru war es die erste Teilnahme an Südamerikameisterschaften.

Abschlussplatzierung

Ergebnisse
Jede Mannschaft spielte gegen jeden Gegner zweimal, sodass jede Mannschaft acht Spiele zu absolvieren hatte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die Mannschaft, die nach den Begegnungen auf Rang eins stand, wurde Südamerikameister 1937.

Weblinks 

 FIBA-Archiv

Basketballveranstaltung 1937
Sudamerikameisterschaft 1937